Le mot phénomène peut  s'appliquer à plusieurs domaines, de la philosophie à la physique. 

On appelle couramment « phénomène naturel » un évènement météorologique, géophysique, ou géologique, plus ou moins spectaculaire.

Philosophie 
 Un phénomène désigne des évènements perceptibles par un sujet conscient.
 La  est un terme philosophique qui désigne l'appréhension du monde en termes de phénomènes.

Sciences et techniques

Physique 
Un phénomène physique ne change pas la nature de ses constituants. 
 En optique :
 un phénomène optique résulte de l'interaction entre la lumière et la matière ;
 un phénomène entoptique est un effet visuel produit par l’œil.
 En thermodynamique, un phénomène critique est lié à une transition de phase du deuxième ordre d'un système thermodynamique.

Sciences de la terre 
 Un phénomène paravolcanique est indirectement lié au volcanisme et à l'activité volcanique (geyser, source chaude, fumerolle).

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Phénomène (Phenomenon) est un film réalisé en 1996 par Jon Turteltaub.
 Phénomènes (The Happening) est un film réalisé en 2008 par M. Night Shyamalan.
 Les Phénomènes (Freaks: Du bist eine von uns) est un film réalisé en 2020 par Felix Binder.
 Phénomène est le pseudonyme de Marina Loiseau dans la série télévisée Le Bureau des légendes.

Sécurité civile 
 Un phénomène thermique se rapporte à la propagation rapide du feu au cours d'un incendie.